Русский дневник:

 «Русский дневник» — ежедневная деполитизированная газета издававшаяся в Санкт-Петербурге в 1859 году.
 «Русский дневник» — общественно-политическая газета издававшаяся в Москве в 1906 году, печатный орган Торгово-промышленной партии.
 «Русский дневник» — литературное произведение Эрнста Барлаха (1906).
 «Русский дневник» — путевые заметки путешествия по СССР, написанные Джоном Стейнбеком в 1948 году.